Ohio kan syfta på:

 Ohio State University – ett universitet i Columbus, Ohio
 Ohio University – ett universitet i Athens, Ohio
 Ohio Wesleyan University – ett amerikanskt privat college
 Ohio Express – amerikanskt tuggummipop-band bildat ca: 1967
 Ohio Players – en amerikansk musikgrupp bildad 1959
 439 Ohio – en asteroid

Geografi
 Ohio – en delstat i USA
 Ohiofloden – en biflod till Mississippifloden
 Ohio City, Ohio – en by i Van Wert County
 Ohio City, Cleveland – en kommun som annekterades av Cleveland år 1854
 Ohio, Illinois – en by
 Ohio, New York – en ort i Herkimer County, New York
 Ohio Township, Pennsylvania – en församling i Allegheny County, Pennsylvania
 Ohio, Nova Scotia –

Se även
 Ohio County – flera
 Ohio Creek – flera
 Ohio Lake – flera
 Ohio Peak – flera
 Ohio River – flera

Musik
 Ohio (Come Back to Texas) – en låt av Bowling for Soup
 Ohio (låt av Damien Jurado) – en låt av Damien Jurado från Rehearsals for Departure
 Ohio (låt av Modest Mous) – en låt av Modest Mouse från This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About
 Ohio (låt av The Black Keys) – en låt av The Black Keys från 2011
Banks of the Ohio – en 1800-tals ballad, inspelad flera gånger

Fartyg
 Ohio-klass (ubåt) – en amerikansk klass av atomubåtar
  – ett amerikanskt slagskepp aktivt 1904–1919